Евге́ний Епифа́нович Кондако́в (1929 — 6 декабря 2014, Москва, Российская Федерация) — советский военачальник, начальник 10-го Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (1985—1989), генерал-полковник в отставке.

Биография 

Являлся первым заместителем начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР.

В 1985—1989 гг. — начальник 10-го Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР.

Был награждён многими орденами и медалями, в том числе иностранных государств.

С 1989 г. — в отставке.

Избирался депутатом Верховного Совета Дагестанской АССР.

Ссылки 
 http://www.redstar.ru/index.php/newspaper/item/20430-e-e-kondakov
 http://www.cgard.ru/af/index.php?act=unit&fund=4710&opis=294112&unit=403269

Депутаты Верховного Совета Дагестанской АССР